Японская соккер-лига 1986/1987 Дивизион 1 — 22-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная

Като, Хисаси
Канэко, Хисаси
Мацуки, Ясутаро
Кацуя, Тосинобу
Окудэра, Ясухико
Рамос
Мияути, Сатоси
Мидзунума, Такаси
Такэда, Нобухиро
Мацуура, Тосио

См. также
Вторая японская футбольная лига 1986/1987

Ссылки
RSSSF 

Япония
Япония
1986
Спорт в Японии в 1986 году
Спорт в Японии в 1987 году